En géométrie, un hémisphère est une des deux moitiés d'une sphère limitée par un des plans passant par son centre. 
 Cas particulier de la définition précédente, en géographie, un hémisphère terrestre est la moitié du globe terrestre :
 Hémisphère nord et hémisphère sud, séparés par un plan équatorial.
 Hémisphère ouest et hémisphère est, séparés par un plan méridien.
 Hémisphère continental et hémisphère maritime.
 En biologie, les hémisphères cérébraux gauche et droit sont les deux parties principales du cerveau.
 En architecture, les coupoles ou dômes des bâtiments religieux sont souvent hémisphériques (Duomo en Italie).
 En analyse un hémisphère est le résultat de l'équipartition d'une distribution angulaire.

Voir aussi